Eine Hyperbare Kammer ist ein Gerät zur Therapie durch erhöhten Luftdruck:

 Im Tauchsport, siehe Dekompressionskammer
 In der Alpin- und Höhenmedizin, siehe Überdrucksack